Mitsubishi Pajero Pinin — автомобиль японской компании Mitsubishi. Выпускается с 15 июня 1998 года в трёхдверном кузове и с 24 августа 1998 года в пятидверном. В некоторых странах известен как Pajero iO, Montero iO, Shogun Pinin, Pinin. С 2002 года производится по лицензии в Бразилии как Pajero TR4. Кроме того (как было и со снятым с производства Pajero II), лицензионное производство (преимущественно для внутренних нужд полиции и армии) ведётся китайской компанией , под названием Changfeng Feiteng CFA6400.

Конструкция 

Конструктивно Mitsubishi Pajero Pinin / iO во многом связан с моделью Pajero, однако, в этой машине несущим элементом является не рама, а кузов. Авторами внешнего вида и интерьера Mitsubishi Pajero Pinin / iO ( IO  по-итальянски значит просто «я») стали итальянцы из кузовного ателье Pininfarina, о чем свидетельствует сокращение Pinin. Для европейского рынка автомобиль производится на заводе Pininfarina.

Колёсная база Mitsubishi Pajero Pinin / iO в трёхдверном исполнении составляет 2280 мм, в пятидверном — 2450 мм. Передняя подвеска выполнена на стойках Макферсона, задняя — пятирычажная.

Автомобили выпускались с тремя вариантами трансмиссии: многорежимным полным приводом (Super Select первого поколения), постоянным полным приводом, и задним приводом.

На внутреннем японском рынке в качестве опции предлагался самоблокирующийся дифференциал задней оси.

Доступные для Mitsubishi Pajero Pinin / iO двигатели — 4G93 (1,8 литра, MPI и GDI, от 116 л.с. в атмосферном варианте до 160 л. с. в турбированном), 4G94 (2 литра, GDI, 129 л. с. для Pinin и 136 л.с. для iO). На рынке Ближнего Востока — 4G18 (1.6 литра, MPI). Коробки переключения передач - 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая.

Производство 

(Источник: Facts & Figures 2000, Facts & Figures 2005, Facts & Figures 2008, сайт Mitsubishi Motors)